Такмичење у скоку увис у женској конкуренцији на Европском првенству у атлетици у дворани 2013. у Гетеборгу је одржано 2. и 3. марта, у спортској дворани Скандинавијум.

Титулу освојену 2011. у Паризу, није бранила Антонијета ди Мартино из Италије.

Земље учеснице 
Учествовало је 19 такмичарки из 12 земаља.

Рекорди

Рекорди

Најбољи европски резултати у 2013. години 
Најбоље европске скакачице увис у дворани 2013. године пре почетка првенства 1. марта 2013, имале су следећи пласман на европској и светској ранг листи. (СРЛ) и листи свих времена (ЛСВ).

Такмичарке чија су имена подебљана учествују на ЕП 2013.

Сатница

Освајачи медаља

Резултати

Квалификације 
Квалификациона норма за пласман у финале износила је 1,94 метар(КВ). Норму није прескочила ниједна такмичарка, па су све у финале ушле према резултату (кв).
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center"
|-
! Место !! Такмичарка!! Земља!!!!!! 1,80 !! 1,85 !! 1,89 !! 1,92 !! 1,94 !! Резултат !! Белешка
|- bgcolor=ddffdd
| 1 || align="left" | Рут Беитија ||align=left|  Шпанија||2.01 ||1,98 || – || o || o || o || -- || 1,92  || кв 
|- bgcolor=ddffdd
| 1 || align="left" | Ема Грен Трегаро ||align=left| Шведска ||1,98 ||1,94|| - || o || o || o || -- || 1,92  ||  кв 
|- bgcolor=ddffdd
| 1 || align="left" | Венелина Венева-Матејева ||align=left| Бугарска||2,02 ||1,93|| o || o || o || o || -- || 1,92  ||  кв 
|- bgcolor=ddffdd
| 4 || align="left" | Тија Хелебаут ||align=left|  Белгија||2,05 ||1,97 || - || o || xo || o || -- || 1,92 ||  кв 
|- bgcolor=ddffdd
| 5 || align="left" | Мирела Демирева ||align=left| Бугарска||1,90 ||1,88 || o || o || o || xo || x-- || 1,92  || кв  
|- bgcolor=ddffdd
| 5 || align="left" | Еба Јунгмарк ||align=left|  Шведска ||1,96 ||1,92 || o || o || o || xo || x-- || 1,92  || кв  =
|- bgcolor=ddffdd
| 7 || align="left" | Ана Иљуштшенко ||align=left|  Естонија||1,94 ||1,94 || o || o || xxo || xo || xx- || 1,92 || кв 
|- bgcolor=ddffdd
| 8 || align="left" | Алесија Трост ||align=left| Италија||2,00 ||2,00 || o || o || xo || xxo || xxx || 1,92 || кв 
|- 
| 9 || align="left" | Мелани Мелфорт ||align=left|  Француска||1,97 ||1,93 || o || xo || xo || xxo || xxx || 1,92 || 
|- 
| 10 || align="left" | Олена Холоша ||align=left| Украјина ||1,95 ||1,95 || o || o || o || xxx ||  || 1,89 || 
|- 
| 11 || align="left" | Ми Нордстрем ||align=left|  Шведска||1,92 ||1,92 || o || xo || o || xxx ||  || 1,89 || 
|- 
| 11 || align="left" | Ана Шимић ||align=left|  Хрватска||1,93 ||1,93 || o || xo || o || xxx ||  || 1,89  || 
|- 
| 13 || align="left" | Валерија Богданович ||align=left| Белорусија||1,85 ||1,85|| o || o || xo || xxx ||  || 1,89 ||  |- 
| 14 || align="left" | Елерин Хас ||align=left|  Естонија||1,90 ||1,90 || xxo || xxo || xo || xxx ||  || 1,89 || 
|- 
| 15 || align="left" | Данијела Станчу ||align=left|  Румунија||1,91||1,91 || o || o || xxx || colspan=2 |  || 1,85 || 
|- 
| 16 || align="left" | Ирина Херашченко ||align=left|  Украјина||1,92 || 1,92 || xo || xo || xxx || colspan=2 |  || 1,85 || 
|- 
| 17 || align="left" | Камила Степањук ||align=left|  Пољска||1,92 ||1,92 || o || xxo || xxx || colspan=2 |  || 1,85 || 
|- 
| 18 || align="left" | Естера Петре ||align=left|  Румунија||1,94 ||1,91 || o || -- || xx- || colspan=2 |  || 1,80 || 
|- 
| 18 || align="left" | Kateryna Tabashnyk ||align=left|  Украјина||1,90 || 1,90 || o || xxx || colspan=3|  || 1,80 || 
|}Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичар представља'''

Финале

Укупни биланс медаља у скоку увис за жене после 31. Европског првенства у дворани 1970—2011.

Биланс медаља, екипно

Биланс медаља, појединачно 
У овој табели су оне које су освојиле најмање 2 медаље.

Види још 
 Освајачи медаља на европским првенствима у дворани — скок увис за жене
 Развој рекорда европских првенстава у атлетици у дворани — скок увис за жене‎

Референце

Спољашње везе 
 Званични сајт првенства
 Резултати са ЕП 2013. на сајту ЕАА
 ЕП 2013. на сајту ЕАА

Европско првенство у атлетици у дворани 2013.
Скок увис на Европском првенству у атлетици у дворани